Arabeja puede referirse a:

 el nombre común de la planta Vicia ervilia.
 el nombre común de la planta Vicia sativa.